Sonu bezeichnet

 ein altes Volumenmaß auf Zypern, siehe Sonu (Einheit)
 einen indischen Musiker, siehe Sonu Nigam